Sacken steht für:

 Sacken (Poppelau) (polnisch Lubienia), Ortschaft in der Gemeinde Poppelau, Powiat Opolski, Woiwodschaft Opole

Sacken ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Sacken (1830–1900), österreichischer Feldmarschalleutnant und Archivar
 Eduard von Sacken (1825–1883), österreichischer Altertumsforscher und Heraldiker
 Heinrich von Sacken († 1646), Oberrat und Landhofmeister im Herzogtum Kurland und Semgalle

Siehe auch:
 Osten-Sacken